Herrsingelturneringen vid Australiska öppna 2009 spelades mellan 19 januari och 1 februari. Novak Đoković var regerande mästare men åkte ut i kvartsfinal mot Andy Roddick.

Rafael Nadal vann över Roger Federer i finalen, 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2, och vann därmed sin första titel i Australiska öppna.

Seedning

 Rafael Nadal (Mästare)
 Roger Federer (Final)
 Novak Djokovic (Kvartsfinal)
 Andy Murray (Fjärde omgången)
 Jo-Wilfried Tsonga (Kvartsfinal)
 Gilles Simon (Kvartsfinal)
 Andy Roddick (Semifinal)
 Juan Martín del Potro (Kvartsfinal)
 James Blake (Fjärde omgången)
 David Nalbandian (Andra omgången)
 David Ferrer (Tredje omgången)
 Gaël Monfils (Fjärde omgången)
 Fernando González (Fjärde omgången)
 Fernando Verdasco (Semifinal)
 Stanislas Wawrinka (Tredje omgången)
 Robin Söderling ''(Andra omgången)

<ol start="17">
 Nicolás Almagro ''(Tredje omgången) 
 Igor Andrejev ''(Tredje omgången) 
 Marin Cilic ''(Fjärde omgången) 
 Tomáš Berdych ''(Fjärde omgången) 
 Tommy Robredo ''(Fjärde omgången) 
 Radek Stepanek ''(Tredje omgången) 
 Mardy Fish ''(Tredje omgången) 
 Richard Gasquet ''(Tredje omgången)
 Ivo Karlović ''(Andra omgången) 
 Marat Safin ''(Tredje omgången)
 Feliciano López (Första omgången)
 Paul-Henri Mathieu ''(Andra omgången)
 Dmitrij Tursunov ''(Första omgången)
 Rainer Schüttler ''(Första omgången)
 Jürgen Melzer ''(Tredje omgången)
 Philipp Kohlschreiber ''(Andra omgången)</li>
</ol>

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

Externa länkiar
 Lottning

Australiska öppna 2009